Ponikvica je lahko:
 Ponikvica (potok, Slovenija)
 Ponikvica, Črna gora